Ре́дкие элеме́нты — условное название большой группы элементов (свыше 60), куда входят литий, бериллий, галлий, индий, германий, ванадий, титан, молибден, вольфрам, редкоземельные элементы, а также инертные газы.

Большинство редких элементов — металлы, поэтому термин редкие элементы часто заменяют термином ре́дкие мета́ллы.

Типы 
Редкие элементы условно подразделяют на категории: лёгкие, тугоплавкие, рассеянные, редкоземельные, радиоактивные и инертные газы, однако многие из этих элементов могут быть отнесены одновременно к разным группам.

Термин 
Появление термина редкие элементы объясняется сравнительно поздним освоением и использованием этих элементов, что связано с их малой распространённостью (или рассеянностью в земной коре), а также трудностями извлечения из сырья для выделения в чистом виде. По мере расширения сферы использования этих элементов термин редкие элементы постепенно утрачивает своё первоначальное значение.

Свойства 
Редкие элементы нужны для современной техники, металлургии и химии.

Важными характеристиками этих элементов служат:
 Содержания в земной коре (весовые и атомные %)
 Физические и химические свойства изотопов
 Кристаллическая структура
 Степень чистоты
 Область применения

См. также 
 Редкоземельные элементы
 Рассеянные элементы
 Гиредмет — Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкой металлургии

Примечания

Ссылки 
 Дэвид Абрахам Элементы силы. Гаджеты, оружие и борьба за устойчивое будущее в век редких металлов. / Пер. с англ. Е. Бондал. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2019. — 336 с. — ISBN 978-5-93255-553-8

Группы химических элементов